

Lokalizacje

Niemcy 
 Metten – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf

Osoby 
 Jean Metten – niemiecki malarz
 Josef Metten – niemiecki polityk

Inne 
 Metten – klasztor
 Metten Fleischwaren – przedsiębiorstwo